«Я обвиняю» (, 1920) — французский художественный фильм Абеля Ганса.

Сюжет 
Война разлучала влюблённых. Герой, пройдя все ужасы сражений и, оставшись в живых, дал клятву рассказать людям правду о увиденном. А. Ганс широко использует многократные экспозиции, впечатывание в кадр, деление кадра по горизонтали. Он прибегал к выразительные возможности кино в целях наиболее впечатляющей аргументации своих мыслей: Мрачные тени смерти над полями, изрытыми окопами, убитые солдаты вставали из могил, призраки надвигались на зрителей, как бы требуя ответа от живых — за что же они погибли?

В ролях 
 Ромуальд Жоубе / Жан Диас
 Северин-Марс / Франсуа Лорен
 Мариз Дауврай / Эдит Лорен
 Манчини / Мать Жана
 Элизабет Низан
 Пьер Данис

Дополнительные факты 
 В названии фильма Ганс использует слова из письма Э. Золя по делу Дрейфуса.

Литература 
 С. Комаров. История зарубежного кино. Том 1. Немое кино. — М.: «Искусство», 1965.

Чёрно-белые фильмы Франции
Немые фильмы Франции
Фильмы Абеля Ганса
Фильмы Франции 1920 года
Фильмы о Первой мировой войне
Фильмы ужасов 1920 года
Фильмы ужасов Франции
Авангардные фильмы
Чёрно-белые фильмы ужасов
Немые фильмы ужасов
Чёрно-белые фильмы 1920-х годов